Амга:
 Амга — ріка в Якутії (Росія), притока Алдану
 Амга — залізнична станція в Росії